7-й чемпионат СССР по шахматам проходил с  10 октября по 11 ноября 1931 года в Москве.

Турнирная таблица

Ссылки
Сергей Воронков - «Блеск и нищета массовки» (на ChessPro.ru)
7rd USSR Championship, Moscow 1931

Чемпионаты СССР по шахматам
1931 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1931 году
Шахматные турниры в Москве
1931 год в Москве
Октябрь 1931 года
Ноябрь 1931 года
Спорт в России в 1931 году